El término socorrista puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al socorrista acuático, un nadador profesional que es rescatista que supervisa la seguridad y el rescate de nadadores, surfistas y otros participantes de deportes acuáticos, como en una piscina, parque acuático, spa, playa o río.
 al socorrista, una persona que practique el salvamento;
 por extensión, al socorrista, quien practica el salvamento acuático;
 al socorrista, una persona que practica el socorrismo;
 en algunos países, al paramédico;
 al socorrista, quien practica el deporte de salvamento y socorrismo.